Miejscowości w USA:
 Grinnell – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Poweshiek
 Grinnell – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Gove
Gminy w USA:
 Grinnell (ang. Grinnell Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Gove
Osoby o nazwisku Grinnell:
 Joseph Grinnell (1877–1939) – amerykański Zoolog i ekolog